Чемпионат мира по тяжёлой атлетике 1999 года прошёл с 21 по 28 ноября на Стадионе мира и дружбы в Пирее (Афины, Греция). В нём приняли участие 626 атлетов из 87 стран. Это был 70-й чемпионат мира среди мужчин и 13-й среди женщин.

Медалисты

Мужчины

Женщины 
{| 
|-
!colspan=7|48 кг
|-
|Рывок
| || 82.5 кг
| || 80.0 кг
| || 80.0 кг
|-
|Толчок
| || 113.5 кг
| || 105.0 кг
| || 105.0 кг
|-bgcolor=ffffcc
|Сумма
| || 192.5 кг
| || 185.0 кг
| || 185.0 кг
|-
!colspan=7|53 кг
|-
|Рывок
| || 95.0 кг
| || 90.0 кг
| || 85.0 кг
|-
|Толчок
| || 121.5 кг
| || 112.5 кг
| || 112.5 кг
|-bgcolor=ffffcc
|Сумма
| || 215.0 кг
| || 202.5 кг
| || 197.5 кг
|-
!colspan=7|58 кг
|-
|Рывок
| || 105.5 кг
| || 100.0 кг
| || 97.5 кг
|-
|Толчок
| || 131.0 кг
| || 130.0 кг
| || 125.0 кг
|-bgcolor=ffffcc
|Сумма
| || 235.0 кг
| || 230.0 кг
| || 222.5 кг
|-
!colspan=7|63 кг
|-
|Рывок
| || 107.5 кг
| || 105.0 кг
| || 105.0 кг
|-
|Толчок
| || 132.5 кг
| || 132.5 кг
| || 127.5 кг
|-bgcolor=ffffcc
|Сумма
| || 240.0 кг
| || 237.5 кг
| || 232.5 кг
|-
!colspan=7|69 кг
|-
|Рывок
| || 107.5 кг
| || 105.0 кг
| || 105.0 кг
|-
|Толчок
| || 143.0 кг
| || 130.0 кг
| || 127.5 кг
|-bgcolor=ffffcc
|Сумма
| || 247.5 кг
| || 232.5 кг
| || 232.5 кг
|-
!colspan=7|75 кг
|-
|Рывок
| || 112.5 кг
| || 107.5 кг
| || 107.5 кг
|-
|Толчок
| || 135.0 кг
| || 135.0 кг
| || 132.5 кг
|-bgcolor=ffffcc
|Сумма
| || 247.5 кг
| || 242.5 кг
| || 240.0 кг
|-
!colspan=7|+75 кг
|-
|Рывок
| || 127.5 кг
| || 127.5 кг
| || 115.0 кг
|-
|Толчок
| || 157.5 кг
| || 152.5 кг
| || 142.5 кг
|-bgcolor=ffffcc
|Сумма
|{{flagmedalist|Дин Мэйюань|Китай}} || 285.0 кг
|{{flagmedalist|Агата Врубель|Польша}} || 280.0 кг
|{{flagmedalist|Билкису Муса|Нигерия}} || 252.5 кг
|}

МР — мировой рекорд

Командный зачёт 
По медалям за сумму

По всем медалям

Ссылки 
 Полные результаты на сайте Международной федерации тяжёлой атлетики

Спорт в Греции в 1999 году
Чемпионаты мира в Греции
Ноябрь 1999 года
Международные спортивные соревнования в Пирее
Международные соревнования по тяжёлой атлетике в Греции